Сэкигути — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий и названий. 
 Сэкигути, Кунимицу (род. 1985) — японский футболист.

Прочее 
 Сэкигути-рю — классическое японское боевое искусство (корю), основанное в середине XVII века и включающее в себя техники кэндзюцу, иайдзюцу, дзюдзюцу и кюсёдзюцу.
 Сэкигути-рю Баттодзюцу — древняя школа баттодзюцу, классическое японское боевое искусство (корю), основанное в XVII веке